Gostew (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Iwanowitsch Gostew (1927–2015), sowjetischer Finanzminister (1985–1989)
 Ruslan Georgijewitsch Gostew (* 1945), russischer Politiker (KP); Abgeordneter der Duma